Вант:
 Вант — богиня в етруській міфології, схожа з Хароном у стародавніх греків.
 Вант — супутник транснептунового об'єкта (90482) Орк.
 Ванти — корабельна снасть.
 Вант-путенс — металеві смуги, що проходять зовні борта парусного судна і міцно скріплені з набором і обшивкою.